Kyela ist eine Stadt im Südwesten von Tansania am Nordufer des Malawisees. Sie liegt in der Region Mbeya und ist Verwaltungszentrum des Distriktes Kyela.

Geographie 
Kyela hat rund 47.000 Einwohner und liegt am Fluss Kiwira, nahe vor dessen Mündung in den Malawisee in rund 500 Meter Meereshöhe.

Klima 
Das Klima in der Stadt ist warm und gemäßigt, Cwa nach der effektiven Klimaklassifikation. Der Regen fällt überwiegend in den Sommermonaten. Die Durchschnittstemperatur liegt zwischen 17,9 Grad Celsius im Juli und 24,1 Grad im November.

Einwohnerentwicklung

Wirtschaft und Infrastruktur 

In Kyela gibt es eine nur schwach ausgeprägte Industrie zur Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten, wie die Verarbeitung von Palmöl, Reis-Schälanlagen und Zimmereien. Östlich von Kyela erstreckt sich ein brauner Sandstrand am Malawisee.
 Verkehr: Von Mbeya führt eine 125 Kilometer lange asphaltierte Nationalstraße nach Kyela und weiter nach Malawi.
 Kommunikation: In Kyela gibt es Festnetztelefone, Breitbandinternet und mehrere Mobilfunk-Anbieter.
 Wasser: Mit Hilfe von Pumpen kann die ganze Stadt mit Trinkwasser versorgt werden.
 Strom: Neben der staatlichen Stromversorgung hat Kyela die Möglichkeit, Strom für mehr als 2.000 Haushalte von der Kohlenmine in Kiwira zu beziehen.
 Krankenhaus: In Kyela befindet sich ein Distrikt-Krankenhaus.
 Bildung: Neben Grundschulen und weiterführenden Schulen bietet Kyela auch ein Gymnasium.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Mbeya (Region)
Ort in Afrika